Hase peut désigner :
 hase, la femelle du lièvre ou du lapin de garenne ;
 Hase, un affluent de l'Ems, long de 169 km ;
 Hase, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Bijeljina, dans la République serbe de Bosnie.

Patronyme 

 Charles Benoît Hase (Karl Benedikt Hase) (1780-1864), philologue et archéologue français d'origine allemande ;
 Chieko Hase (née en 1956), footballeuse japonaise ;
 Conrad Wilhelm Hase (1818-1902), architecte prussien ;
 Constant Almain de Hase, architecte éclectique belge.
 Gilles De Haes (1597-1657), dont le nom est aussi orthographié Gilles de Hase ou Gildase, militaire originaire de Gand ;
  (1800-1890), historien et théologien allemand ;
 Paul von Hase (1885-1944), général allemand.